Burger steht für:
 Burger (Familienname) – siehe dort zu Personennamen
 Burger, Mitglied(er) einer Berner oder Walliser Burgergemeinde
 Burger (Markenname), Knäckebrot und Zwieback aus Burg (bei Magdeburg)
 Hamburger, Schnellgericht (umgangssprachlich)
 in Kalifornien übliches Synonym für die französische Rebsorte Monbadon
 Freddy Burger Management, Schweizer Unternehmensgruppe
 Designermodehaus Burger in Zürich, siehe PKZ (Schweiz)
 Kaffee Burger, Tanzlokal in Berlin
 Burger Kunststoff-Spritzgusswerk GmbH, ehemaliges Unternehmen in Villingen-Schwenningen

Siehe auch:
 Burger Chef
 Die Burger, eine südafrikanische Tageszeitung
 Bürger (Begriffsklärung)
 Burgerbibliothek Bern
 Burgergemeinde Bern
 Burgergemeinde Nidau
 Fatburger
 Whataburger
 Burgert